Als Leckage wird bezeichnet
 Ein Loch oder eine Undichtigkeit in einem Produkt oder einem technischen System, siehe Leck
 großflächiger Grundwasserübertritt von einem Grundwasserstockwerk in ein weiteres, siehe Grundwasserstockwerk